Adelgatan kan syfta på:

Adelgatan, Lund
Adelgatan, Malmö